Sarah Marshall (1933-2014), actrice anglaise ;
  (1955-), actrice américaine ;
 Sarah Marshall (1981-), actrice, fille de l'acteur Mike Marshall, petite-fille de Michèle Morgan.